David Marraud (né en 1964), un ancien footballeur français, qui évoluait au poste de gardien de but au FC Nantes.
Pierre Marraud (1861-1958), un homme politique français.
Famille Marraud des Grottes, une famille noble originaire d'Orléans.